

Música e dança
 Jazz - gênero musical dos Estados Unidos criado por volta do final do século XIX
 Jazz (álbum) - sétimo álbum de estúdio da banda Queen
 Jazz Contemporâneo: denomina diversas vertentes do gênero jazz criadas na segunda metade do século XX:
 Jazz fusion -  gênero musical que fundiu jazz com rock e funk.
 Smooth jazz -  gênero musical  influência pelo R&B, funk e, pop
 Jazz Dance - linha coreográfica

Outros
 Jazz Jackrabbit - um jogo de computador
 Jazz (empresa aérea) - empresa aérea do Canadá
 Jazz Jennings - ativista norte-americana, protagonista da série de TV I Am Jazz

Ver também

Desambiguações de artes